Pure American Metal — перший EP американської групи Lamb of God.

Композиції 
 Bloodletting - 1:58
 The Subtle Arts of Murder and Persuasion - 4:10
 11th Hour - 4:43
 Black Label (Live) - 4:37
 Laid to Rest (Demo) - 3:47

Джерела 
 Pure American Metal  last.fm

Альбоми Lamb of God
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми